Hermitesk kan syfta på:

 Hermiteskt konjugat – en matematisk operation på en matris uppkallat efter franske 1800-talsmatematikern Charles Hermite
 Hermitesk matris –  en matris som är lika med sitt hermiteska konjugat uppkallat efter franske 1800-talsmatematikern Charles Hermite
 Hermitesk operator –

Se även
 Hermitepolynom –  en uppsättning ortogonala polynom
 Hermiteinterpolation – en interpolationsmetod där man utgår från ett antal givna punkter och lutningen i dessa punkter för att beräkna punkter mellan de givna punkterna